CET steht für:
 Central European Time, die englische Bezeichnung für die mitteleuropäische Zeit (MEZ), eine in Mitteleuropa gebräuchliche Zonenzeit (UTC+1)
 Central England temperature, eine bis in das Jahr 1659 zurückreichende Sammlung monatlich gemittelter Durchschnittstemperaturen der Midlands in England
 Cholet im französischen Département Maine-et-Loire als internationaler Flughafencode
 Cryoelectron Tomographie, ein 3D-Bildgebendes Verfahren durch Rücktransformation von 2D-Elektronenmikroskopieaufnahmen bei sehr tiefen Temperaturen
 Cognitive Evaluation Theory, eine Subtheorie der Selbstbestimmungstheorie
 Timoresische Bischofskonferenz

Cet steht für:
 Walfisch (Sternbild) (lat. Gen. Ceti), ein Sternbild in der Umgebung des Himmelsäquators

cet steht für:
 Jalaa, eine unklassifizierte afrikanische Sprache in Nigeria nach ISO 639-3
 cet (Zeitschrift), literarische Zeitschrift, gegründet von Robert Stauffer

Siehe auch:
 Zet
 Zett
 Z (Begriffsklärung)

Abkürzung